Макси́м Ви́кторович Ти́шкин (11 ноября 1989, Большая Елховка, Мордовская АССР) — российский футболист, защитник калининградской «Балтики».

Карьера 
Первым профессиональным клубом Тишкина была саранская «Мордовия», за которую он отыграл 50 матчей в первом и втором дивизионах. В 2009 году «Мордовия» вышла в первый дивизион, после чего Тишкин покинул клуб и оказался в «Звезде» из Рязани. Отыграв сезон там, Тишкин перешёл в «Спартак» из Костромы. Там он также провёл один сезон.

В 2012 году Тишкин перешёл в «Уфу», выступавшую на тот момент в первенстве ФНЛ. В башкирской команде ему удалось стать твёрдым игроком основы. В сезоне 2013/14 помог «Уфе» впервые в истории выйти в Премьер-лигу. В высшем дивизионе российского футбола дебютировал 3 августа 2014 года в матче с «Кубанью». 8 апреля 2015 года по обоюдному согласию сторон, футбольный клуб «Уфа» расторг трудовое соглашение с Тишкиным. Всего в сезоне 2014/15 футболист провёл 19 матчей в РФПЛ.

6 июля 2015 года стало известно, что Тишкин вернулся в «Мордовию», подписав годовой контракт. В сезоне 2015/16 провёл за саранскую команду 18 матчей в Премьер-лиге, что не помогло команде спастись от вылета в ФНЛ.

23 июня 2016 года стало известно, что футболист подписал контракт с «Томью». Дебютировал в составе томского клуба 1 августа 2016 года в матче с «Краснодаром». В конце декабря 2016 года стало известно, что футболист расторг контракт с томским клубом и стал свободным агентом. 21 февраля 2017 года стал игроком «Балтики», подписав контракт до конца сезона. По итогам сезона за калининградскую команду в официальных встречах так и не сыграл.

21 июня 2017 года подписал контракт с клубом «СКА-Хабаровск». Дебютировал 5 августа 2017 года в матче против московского «Локомотива». В январе 2018 года покинул армейский клуб.

17 января 2018 года вернулся в «Балтику». 10 марта 2018 года дебютировал за калининградскую команду, выйдя в стартовом составе на игру против «Факела» (1:0). 23 сентября 2018 года забил первый гол в ворота «Зенита-2» (1:0). В сезонах 2019/20 и 2020/21 был капитаном команды, однако из-за мышечной травмы, полученной летом 2021 года, потерял место в основном составе, из-за чего капитанская повязка перешла к Младену Кашчелану.

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Звезда» Рязань
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Балтика»